Sibinj je lahko:
 Sibinj Krmpotski (Hrvaška)
 Sibinj (Hrvaška)